Agogik (von  „(an-)führen, (an-)leiten“) bezeichnet:
 Agogik (Musik), die Kunst der Veränderung des Tempos im Rahmen eines musikalischen Vortrags
 Agogik (Sozialwissenschaft), Sammelbegriff für die Lehre über das professionelle Leiten und Begleiten von Menschen
 Agogik (Fachzeitschrift), eine Fachzeitschrift für Fragen sozialer Gestaltung

Siehe auch:
 Agoge
 Arbeitsagogik